Сонам () — тибетское личное имя. Происходит от слова bsod nam — «заслуга, добродетель». Также в форме Содном распространено среди исповедующих тибетский буддизм монгольских народов, особенно среди последователей школ сакья и гелуг.

Известные носители:

 Сонам Гьяцо (1543—1588) — Далай-лама III
 Сонам Ринчен (род. 1933) — тибетский геше
 Сонам Дечен Вангчук (род. 1981) — принцесса Бутана
 Сонам Чоден Вангчук (род. 1953) — принцесса, является членом королевской семьи Бутана.
 Сонам Чокланг, Панчен-лама II (1439—1504) — тибетский буддийский религиозный подвижник.

Тибетские имена
Страницы значений:Тёзки